Góra Dębowa – wzgórze w gminie Iłowo-Osada, powiecie działdowskim, województwie warmińsko-mazurskim
 Góra Dębowa – rezerwat przyrody w gminie Iłowo-Osada, powiecie działdowskim, województwie warmińsko-mazurskim
 Góra Dębowa – wzgórze w gminie Piła, powiecie pilskim, województwie wielkopolskim
 Góra Dębowa (437 m) – wzgórze w gminie Ogrodzieniec, powiecie zawierciańskim, województwie śląskim

Zobacz też 
 Dębowa Góra